Седі́н () — шведське прізвище та ім'я.

На 31 грудня 2014 року у Швеції налічувалося 579 носіїв прізвища Седін і 25 носіїв такого ж імені.

Персоналії 
 Генрік Седін (*1980) — шведський хокеїст, центральний нападник
 Данієль Седін (*1980) — шведський хокеїст, нападник, олімпійський чемпіон 2006 року

Примітки 

Шведські прізвища
Шведські імена